Степан Васильевич Шагайда (, настоящая фамилия Шагардин; 9 января 1896, село Белоголовы (ныне Тернопольская область, Украина) — 12 января 1938, Харьков) — украинский советский актёр театра и кино.

Биография 
Выступать на сцене начал в годы гражданской войны 1918—1920 в полковом драматическом театре 45-й стрелковой дивизии.

В 1922—1928 годы учился в драматической студии театра «Березиль».

Одновременно с 1922 года выступал на сцене театра «Березиль» в Киеве, с 1926 в Харькове.

С 1924 играл в кино. Снимался в фильмах Курбаса и Довженко.

После ареста Курбаса в 1933 оставался в труппе Украинского драматического театра имени Шевченко в Харькове.

В конце 1937 арестован вместе со многими украинскими кинематографистами и в начале 1938 расстрелян.

Роли в театре 
 Пан («Газ» Кайзера, 1923)
 Серый Волк («Жакерия» Мериме, 1925)
 Лавр («Коммуна в степях» Кулиша, 1925)
 Шмигельский («Савва Чалый» Карпенко-Карого, 1927)

Роли в кино 
 1924 — Вендетта — дьякон Гордий Святоптицын
 1926 — Вася-реформатор — Митька Куцый
 1929 — Жемчужина Семирамиды — запорожец Чапира
 1929 — Тебе дарю — партизан
 1930 — Пять невест — офицер
 1930 — Перекоп — Артём
 1930 — Хранитель музея — матрос
 1931 — Кармелюк — Устим Кармелюк
 1931 — Фронт
 1931 — Будь на страже
 1932 — Высота № 5 (Нет таких крепостей)
 1932 — Иван — отец Ивана
 1934 — Хрустальный дворец
 1935 — Аэроград — Степан Глушак
 1937 — Богатая невеста — парикмахер Сидор Васильевич Балаба
 1937 — Запорожец за Дунаем — дед
 1937 — Настоящий товарищ — директор школы

Литература 
 
 П. Медведик, Л. Щербак. Шагайда Степан Васильович // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004—2010. — ISBN 966-528-197-6, том ІІІ, 2008
 Митці України. К., 1992. — С.636;
 Мистецтво України: Біографічний довідник. К, 1997. — С.638;
 УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія. К., 1999. — СІ504;

Персоналии:Харьковский театр имени Т. Шевченко
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые в 1938 году